Pauli è la versione tedesca del nome Paolo.

Geografia

Germania 
 Sankt Pauli – quartiere di Amburgo

Italia 
 Pauli Arbarei – comune del sud Sardegna
 Pauli-latino – antico nome del comune di Paulilatino in provincia di Oristano
 Pauli Monserrato (già Pauli Pirri) – antica denominazione del comune di Monserrato nella città metropolitana di Cagliari

Persone

Pauli 
 Arthur Pauli (1989) – ex saltatore con gli sci austriaco
 Carl Pauli (1834-1901) – linguista e professore tedesco
 Georg Pauli (1855-1935) – pittore svedese
 Gunter Pauli (1956) – economista belga
 Gustav Pauli (1866-1938) – storico dell'arte e direttore di museo tedesco
 Michele Pauli (1965) – musicista e produttore discografico italiano
 Sebastiano Pauli (1684–1751) – letterato, archeologo, antiquario e religioso italiano
 Sebastiano Pauli (1720–1796) – medico e illuminista italiano
 Wolfgang Pauli (1900-1958) – fisico austriaco

Paulí 
 Oriol Paulí (1994) – cestista spagnolo

Pagine correlate 
 Paul
 Paula
 Paulo